Dżabal Atartir ad-Dahami (Jabal Atartīr ad Dahamī) – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 1047 m n.p.m. Położona jest ok. 10 km na południowy zachód od Sarabit al-Chadim i ok. 4 km na południe od Umm Bugma w Parku Narodowym Świętej Katarzyny.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy